Mayres, commune française de l'Ardèche.
 Mayres, ancienne commune française de l'Isère, aujourd'hui intégrée à Mayres-Savel.
 Mayres, commune française du Puy-de-Dôme.

Voir aussi 
Mayres-Savel, commune française de l'Isère.